Schwabhausen se poate referi la:

Schwabhausen (Bayern), o comună din landul Bavaria, Germania
Schwabhausen (Thüringen), o comună din landul Turingia, Germania